GACP steht für
Good Agricultural And Collection Practice, Standard für Sammlung und Anbau von Arzneipflanzen
German Apsara Conservation Project, Köln 
Abkürzung